Finnigan est un nom propre irlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Frank Finnigan, joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jennifer Finnigan, actrice canadienne ;
 Mary Finnigan, journaliste et auteure britannique ;
 Pat Finnigan, homme politique canadien;
 Robert Finnigan, pionnier  du développement des équipements de chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse.

Patronyme irlandais